Patrik Larsson kan avse:

* Patrik Larsson (bandyspelare) (född 1972), en svensk bandyspelare
 Patrik Larsson (fotbollsspelare)
 Patrik Larsson (komiker) (född 1971), en svensk komiker och skådespelare